Theil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Theil-Rabier, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Theil-sur-Vanne, före detta kommun, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Israel 

 Naẖal Shaẖarut, wadi, Södra distriktet, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar